Novem steht für

 Novem, ein Brettspiel
 Novem Car Interior Design, ein Automobilzulieferer
 Novem, lateinisch für Neun
 Novem (Film), amerikanischer Independent Film